Першинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Першинский сельсовет — в Белозерском районе Курганской области.
 Першинский сельсовет — в Далматовском районе Курганской области.